Найджел Оскар Вайс (; 16 декабря 1936, Йоханнесбург — 24 июня 2020) — южноафриканский астрофизик и математик. Член Лондонского королевского общества (1992).

Биография 
Родился в Йоханнесбурге (ЮАР), учился в  в Натале и школе Рагби в Англии. Изучал естественные науки в Клэр-колледже в Кембридже, где начал заниматься сначала экспериментальной сейсмологией, однако затем переключился на теоретическую работу в области магнитной гидродинамики. В 1961 году защитил докторскую диссертацию по переменным гидромагнитным движениям под руководством геофизика .

После защиты поступил на работу в . В 1965 году вернулся в Клэр-колледж в качестве преподавателя факультета прикладной математики и теоретической физики и проработал здесь до конца карьеры, став в 1987 году профессором математической астрофизики и почётным профессором после выхода в отставку. В 1993—1998 годах возглавлял Школу физических наук (). В 2000—2002 годах занимал пост президента Королевского астрономического общества, в 2007 году получил высшую награду общества — Золотую медаль.

Жена Вайса Джуди занималась английской филологией в колледже Робинсона. Увлекался искусством и состоял в научном совете Лондонской национальной галереи. Вместе с женой организовал образовательный фонд в Кейптауне для поддержки студентов из бедных семей.

Научная деятельность 
Автор фундаментальных работ по магнитной гидродинамике (МГД) и её применений в физике Солнца. В 1966 году предсказал фундаментальный эффект вытеснения магнитного потока, при котором в системе ячеек-вихрей магнитное поле вытесняется на границу вихрей за счёт одновременного действия адвекции и диффузии. В этой же работе предложил устойчивую численную схему для решения уравнений МГД, которую в дальнейшем широко использовал в своих исследованиях.

Вместе с учениками и сотрудниками детально исследовал проблему магнитоконвекции (), то есть тепловой конвекции в электропроводящей жидкости в присутствии внешнего магнитного поля. При учёте нелинейных эффектов и сжимаемости жидкости удалось получить результаты, применимые к описанию магнитного поля вблизи поверхности Солнца. Используя идеи из теории хаоса и сложное компьютерное моделирование, удалось существенно продвинуться в понимании взаимосвязи динамики магнитного поля и конвекции вещества.

Применял методы МГД к описанию солнечных пятен: изучил влияние конвекции и роль солнечной грануляции, накачивающей магнитный поток, на формирование, структуру, эволюцию и исчезновение пятен. Внёс существенный вклад в теорию магнитного динамо, описывающей генерацию магнитного поля при движении проводящей жидкости: одним из первых исследовал хаотическое поведение динамо и применил к объяснению особенностей солнечной активности (в особенности минимума Маундера), интерпретировал исторические сведения о нерегулярном характере солнечной цикличности с помощью хаотического поведения своей модели.

Избранные публикации

Примечания

Литература

Ссылки 

Астрономы ЮАР
Выпускники Клэр-колледжа (Кембридж)
Члены Лондонского королевского общества
Награждённые золотой медалью Королевского астрономического общества
Президенты Королевского астрономического общества
Физики ЮАР